Il doppio del Penza Cup 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Arnau Brugués-Davi e Malek Jaziri erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Konstantin Kravčuk e Nikolaus Moser hanno battuto in finale Yuki Bhambri e Divij Sharan 6–7(5–7), 6–3, [10–7].

Teste di serie

  Yuki Bhambri /  Divij Sharan (finale)
  Konstantin Kravčuk /  Nikolaus Moser (Campioni)

  Mikhail Fufygin /  Vitali Reshetnikov (quarti di finale)
  Evgenij Donskoj /  Evgenij Kirillov (semifinali)

Tabellone

Note 
 
 

Penza Cup 2012